Boschedariwka (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 2750 Einwohnern (2018).

Geschichte 
Der Ort wurde 1881 im Zuge des Eisenbahnbaus als Bahnstation mit dem Namen Boschedariwka gegründet. Seit 1937 besitzt der Ort den Status einer Siedlung städtischen Typs und 1939 erhielt er zu Ehren von Nikolai A. Schtschors, einem ukrainischen Militär, den Namen Schtschorsk (ukr. ).

Am 1. August 1941 wurde Boschedariwka von Truppen der Wehrmacht besetzt und am 30. Oktober 1943 von der Roten Armee befreit.

Am 4. Februar 2016 wurde die Siedlung auf ihren ursprünglichen Namen zurückbenannt.

Geographie

Lage 
Boschedariwka liegt 2 km vom linken Ufer der Saksahan an der Fernstraße M 04/ E 50 im Nordwesten des Rajons Krynytschky 75 km westlich vom Oblastzentrum Dnipro. Das Rajonzentrum Krynytschky liegt 35 km östlich und die Stadt Pjatychatky 35 km westlich des Ortes. Die Ortschaft hat eine Bahnstation an der Bahnstrecke Krywyj Rih–Jassynuwata der Prydniprowska Salisnyzja.

Gemeinde 
Die Siedlungsratsgemeinde hat insgesamt eine Größe von 74,154 km².
Zu ihr zählen, neben Boschedariwka, noch die Dörfer
 Wilne () ; 365 Einwohner, 1270 ha
 Potoky () ; 190 Einwohner, 1740 ha
 Oleksijiwka () ; 168 Einwohner, 700 ha
 Skeljuwatka () ; 64 Einwohner, 840 ha
 Trudowe () ; 40 Einwohner, 700 ha
 Nadija () ; 15 Einwohner, 300 ha
 Wessele () ; 2 Einwohner, 206 ha
 Ljudmyliwka () ; 0 Einwohner, 240 ha

Bevölkerung 

Quelle: 1913–1925,
2015

Weblinks 
 Geschichte der Städte und Dörfer – Щорск, Криничанский район – Днепропетровская область (russisch)
 Eintrag des Ortes in der „Grossen Sowjet-Enzyklopädie“ (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Kamjanske